Plusieurs églises peuvent être appelées basilique de l’Immaculée-Conception car elles sont reconnues basilique par l’Église catholique et sont dédiées à l’Immaculée Conception :

Au Bénin 
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Ouidah ;

Aux États-Unis 
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Washington D.C., reconnue également sanctuaire national ;

En France 
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Boulogne-sur-Mer ;
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Lourdes ;
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Sées ;

Au Nicaragua 
 la basilique de l’Immaculée-Conception d’, reconnue également sanctuaire national ;

Aux Philippines    
 la basilique de l’Immaculée Conception de Malolos ;

À Taïwan 
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Wanjin ;

Au Viêt Nam 
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Kiện Khê ;
 la basilique de l’Immaculée-Conception de Phu Nhai.

Voir aussi 
 
 

~
ImmaculéeConception